

Prénom 
Ambroise est un prénom masculin, fêté le 7 décembre, en mémoire de saint Ambroise, archevêque de Milan (†397). Son étymologie est grecque, « ambrotos » signifiant immortel.

On rencontre les variantes masculines Ambrose et Ambrosio et la forme féminine Ambroisine.

Saints chrétiens

Personnalités désignées par ce prénom 
 Ambroise (-520), abbé catholique suisse du début du  ;
 Ambroise Ambroise, imprimeur et graveur lorrain ;
 Ambroise de Bila Krynytsya (1791-1863), ou Ambrosios Popovich, ancien Métropolite de Sarajevo, premier Métropolite de Bila Krynytsya ;
 Ambroise (), trouvère normand ;
 Ambroise, métropolite de Novgorod au  ;
 Ambroise (1778-1827), évêque et historien de l'Église orthodoxe russe ;
 Ambroise de Loré (1395-1446), compagnon de Jeanne d'Arc ;
 Ambroise de Moscou, (1768-1771), métropolite de Moscou.

Personnalités portant ce prénom

Patronyme 

famille
 famille Ambroise, une famille d'imprimeurs installée à Laval ;
Jean Ambroise (?-1677), imprimeur français ;
 Jean Ambroise (?-?), imprimeur français, fils du précédent ;
 Louis François Ambroise (?-1770), imprimeur français, fils du précédent ;

autres personnalités
 Jules François Achille Ambroise (?-1858), artiste peintre français ;
  (1913-1974), basketteur français ;
 Gary Ambroise (1985-), footballeur haïtien.

Références

Voir aussi 
  (toponymes et édifices)
  (page d'homonymie)

Homonymie de patronyme